Zieglhof ist der Ortsname von

 Zieglhof (Pielenhofen), Ortsteil der Gemeinde Pielenhofen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Zieglhof (Regensburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Ziegelhof